«Билет на небеса», или «Билет в рай» () — канадский фильм 1981 года режиссёра  по документальной книге  «Лунная паутина: путешествие в сознание секты» ().

Сюжет 
Молодой школьный учитель Дэвид Кэппель только что пережил крайне тяжёлое расставание со своей подругой Сарой. Получив приглашение от старого друга, Дэвид отправляется в «Город Свободы» — что-то вроде летнего лагеря. Всё внутри лагеря полно дружелюбия, хотя Дэвид обратил внимание на то, что место достаточно отдаленное, ворота заперты, а стены очень высокие. «Город Свободы» оказался тренировочным лагерем религиозной секты, где при помощи голодания, изнурения и промывания мозгов новичков превращали в последователей подобного мессии лидера.

В ролях 
 Ник Манкузо — Дэвид
 Сол Рубинек — Лэрри
 Мег Фостер — Ингрид
 Ким Кэттролл — Рути
 Р. Х. Томсон — Линк Струнк
 Дженнифер Дэйл — Лиза
 Гай Бойд — Эрик
 Дикси Ситл — Сара
 Пол Соулс — Морли
 Харви Аткин — мистер Стоун
 Роберт Джой — Патрик
 Стивен Маркл — Карл
 Тимоти Уэббер — Грег
 Патрик Бример — доктор Дуайер
 Марша Даймонд — Эстер

Художественные особенности

Награды

Победы 
 Премия «Джини»
 1982 — Лучший монтаж — Рону Уизману
 1982 — Лучший фильм — Рональду Коэну, Вивьен Лебош
 1982 — Лучший актёр — Нику Манкузо
 1982 — Лучший актёр второго плана — Солу Рубинеку

Номинации 
 Премия «Джини»
 1982 — Лучшая режиссура — Ральфу Томасу
 1982 — Лучшая музыка к фильму — Микки Эрбе, Мэрибет Соломон
 1982 — Лучший звук — Марку Чиассону, Брюсу Карвардайну, Глену Готье
 1982 — Лучший монтаж звука — Марку Чиассону, Глену Готье, Дону Уайту, Дэвиду Эпплби, Брюсу Карвардайну
 1982 — Лучшее исполнение роли зарубежным актёром — Гаю Бойду
 1982 — Лучшее исполнение роли зарубежной актрисой — Мэг Фостер
 1982 — Лучший актёр второго плана — Р. Х. Томсону
 1982 — Лучшая актриса — Ким Кэттролл
 1982 — Лучшая актриса второго плана — Дикси Ситл
 1982 — Лучший адаптированный сценарий — Ральфу Томасу, Энн Кэмерон

Фильмы Канады 1981 года
Фильмы-драмы Канады